Charles Hart (1625-1683), un acteur britannique du  ;
 Charles Hart (né en 1962), un parolier et musicien britannique ;
 Charles Hart, un musicien de vaudeville du début du  ;
 Charles E. Hart (1900-1991), un général des États-Unis ;
 Charles Walter Hart, un constructeur de tracteurs